Джиллиан Уайтхед (, 23 апреля 1941, Окленд) — новозеландский композитор.

Биография 
Училась в Оклендском университете (1959—1962) и Университете королевы Виктории (1963—1964). Затем изучала композицию в Сиднейском университете под руководством Питера Скалторпа (1964—1965). В 1966 прослушала курс композиции у П. М. Дейвиса и переехала в Англию, чтобы продолжать с ним занятия. После двух лет занятий в Лондоне два года по гранту Художественного Совета Новой Зеландии занималась в Италии и Португалии (1969—1970). Семидесятые годы прожила в Великобритании, в том числе приглашенным композитором в Ньюкаслском университете (1978—1980). В 1981 переехала в Австралию, преподавала в Сиднейской консерватории, на протяжении четырёх лет возглавляла там Отделение композиции, вышла в отставку в 1996. Вернулась в Новую Зеландию.

В 2000—2001 была приглашенным композитором в Оклендской филармонии. В настоящее время фрилансер, делит жизнь между Сиднеем и Данидином.

Избранные сочинения

Оперы 
 Тристан и Изольда (1975)
 The King of the other Country, либретто Флёр Эдкок (1984)
 The Pirate Moon (1986)
 Bride of Fortune (1988)
 The Art of Pizza, камерная опера (1991)
 Outrageous Fortune, камерная опера (1998)

Сочинения для оркестра 
 The Improbable Ordered Dance (2001)

Камерные сочинения 
 Te āhua, te atārangi, струнный квартет (1970)
 Hoata для камерного оркестра (1979)
 Manutaki для камерного секстета (1985)
 Moon, Tides and Shoreline для струнного квартета (1989)
 Квинтет для кларнета, гобоя, трубы, фагота и фортепиано (2003)

Вокальные сочинения 
 Marduk для меццо-сопрано и камерного ансамбля (1973)
 Bright Forms Return для меццо-сопрано и струнного квартете на слова Кэтлин Райн (1980)
 Реквием для меццо-сопрано и органа (1981)
 Алиенора Аквитанская для меццо-сопрано и камерного оркестра на слова Флёр Эдкок (1982)
 These Isles Your Dream для меццо-сопрано, альта и фортепиано на стихи Кэтлин Райн (1983)
 Out of this Nettle, Danger, монодрама для меццо-сопрано и камерного секстета на слова Кэтрин Мэнсфилд (1983)
 The Virgin and the Nightingale, цикл песен на средневековые латинские тексты в переводе Флёр Эдкок (1986)
 Ava Herea (Braided Rivers), цикл песен для сопрано и фортепиано (1993)
 Хайку для сопрано, альта и фортепиано (1995)
 Alice, монодрама для меццо-сопрано и оркестра на слова Флёр Эдкок (2003)

Сочинения для инструментов соло 
 Fantasia on Three Notes для фортепиано (1966)
 The Journey of Matuku Moana для виолончели (1992)
 Beloved… для скрипки (1997)
 Bright Silence для скрипки (2000)

Признание 
Почетный доктор Университета королевы Виктории. Дама-компаньон Новозеландского ордена заслуг.

Примечания

Литература 
 Sanders N. Moon, Tide & Shoreline: Gillian Karawe Whitehead: A Life in Music. Wellington: Steele Roberts Publishers, 2010

Ссылки 
 На сайте Центра новозеландской музыки
 На сайте Центра австралийской музыки
 На сайте Фонда искусств Новой Зеландии

Академические музыканты Новой Зеландии
Композиторы Новой Зеландии
Оперные композиторы Новой Зеландии
Выпускники Университета Виктории в Веллингтоне
Преподаватели Ньюкаслского университета